Slovo proužek má několik významů:

 ornament, malý pruh
 oligoklonální proužek
 Möbiova páska či proužek